Netuno (planeta) —  planeta do Sistema Solar
 Neptuno (mitologia) —  deus da mitologia romana

Ver também 

 
 

Desambiguações de astronomia